

Patronyme 

 Jean Kanapa (1921-1978), homme politique et écrivain français ;
 Jérôme Kanapa (1946-), réalisateur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français